«Pound the Alarm» — песня тринидадской исполнительницы Ники Минаж, записанная в 2012 году. Выпущена в качестве четвёртого сингла со второго студийного альбома Pink Friday: Roman Reloaded.

Продюсером песни выступил RedOne, Carl Falk и Rami Yacoub. Клип на песню вышел 31 июля 2012 года.

Композиция 
«Pound the Alarm» — это песня в жанре евродэнс с участием поп, рэп и хаус. Песня получила различные оценки от критиков. Большинство сказали, что эта песня очень похожа на главный сингл альбома — песню Starships. Эндрю Унтербергер (Andrew Unterberger) из Popdust написал неблагоприятный обзор, и сравнил его с работами Дженнифер Лопес, Тайо Круза The Black Eyed Peas и Beyoncé.

Чарты

Примечания 

Песни Ники Минаж
Синглы по алфавиту
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы Cash Money Records
Песни, написанные Ники Минаж